

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sidory – część wsi Radawa w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Sidory – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo 
 Sidory – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki

Miejscowości na Białorusi 

 Sidory – dawny futor. Tereny, na których leżał, znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.

Zobacz też 
 Sidory Zapolne